

Топонимы 

 Вижас — деревня в Ненецком автономном округе
 Вижас — река в Архангельской области и Ненецком автономном округе